Арройо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Арройо, Абдиэль (род. 1993) — панамский футболист.
 Арройо, Андерсон (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Арройо, Давид (род. 1980) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Арройо, Диксон (род. 1992) — эквадорский футболист.
 Арройо, Карлос (род. 1979) — пуэрто-риканский профессиональный баскетболист.
 Арройо дель Рио, Карлос Альберто (1893—1969) — эквадорский политический деятель. Президент Эквадора в 1940—1944 годах.
 Арройо, Кристиан (род. 1995) — американский бейсболист.
 Арройо, Майкл (род. 1987) — эквадорский футболист, атакующий полузащитник «Америка» и сборной Эквадора.
 Арройо, Мигель (1966—2020) — мексиканский шоссейный велогонщик.
 Макапагал-Арройо, Глория (род. 1947) — президент Филиппин с 2001 по 2010.

Прочее 
 «Арройо Полидепортиво» — испанский футбольный клуб из города Арройо-де-ла-Лус, выступающий в Сегунде B, третьем по силе дивизионе страны.

См. также 
 Арройо-Секо
 Аррою